Закон про окуповані території — публіцистична назва двох українських законів, прийнятих в контексті російської збройної агресії проти України:
 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» — закон, прийнятий Верховною Радою України 15 квітня 2014, який набрав чинності 27 квітня 2014;
 Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» — закон, прийнятий Верховною Радою України 18 січня 2018 року, який набере чинності не раніше 6 лютого 2018.